Les Carmélites de saint Joseph désignent plusieurs  congrégation religieuse féminine de droit pontifical homonymes. Toutes ces congrégations sont rattachées à l'Ordre des Carmes déchaux.

Ce terme peut également désigner les carmélites vivant dans des couvents dédiés à Saint Joseph. Ces couvents sont assez nombreux.

Les congrégations
 les Carmélites de saint Joseph (Barcelone) : fondées en 1900 par   et Rose Ojeda i Creus à Barcelone (Espagne). Les religieuses se consacrent aux soins des malades, à l'assistance aux personnes âgées, l'aide à l'enfance et à la jeunesse, ainsi que l'assistance des paroisses à la catéchèse.
 les Carmélites de saint Joseph (Santa Tecla) : fondée en 1916 par Claire Quirós au Salvador. Les religieuses se consacrent  à l'enseignement, à la promotion sociale, aux soins de santé, et aux femmes et filles abandonnées.
 les Carmélites Thérèsiennes de saint Joseph : fondée en 1878 par Thérèse Toda y Juncosa à Barcelone (Espagne). Les religieuses se consacrent aux soins et à l'éducation des enfants et des jeunes en particulier les orphelins, elles ont des foyers de jeunes filles et des maisons de retraite.
 Carmel Saint-Joseph : congrégation fondée en 1872 par Léontine Jarre dans le village de Saint-Martin-de-Senozan (Saône-et-Loire) en France.

Notes et références